

Cinema
Alexander's Ragtime Band – cortometraggio d'animazione statunitense del 1926 diretto da Dave Fleischer
Alexander's Ragtime Band – film statunitense d'animazione del 1931 diretto da Dave Fleischer
La grande strada bianca (Alexander's Ragtime Band) – film statunitense del 1938 diretto da Henry King

Musica
Alexander's Ragtime Band – canzone di Irving Berlin